Woodwardopterus — рід ракоскорпіонів родини Mycteroptidae, що існував у карбоні - пермі (350-254 млн років тому). Рештки тварини знайдені в Шотландії (W. scabrosus) та Австралії (W. freemanorum).

Філогенія

Примітки 

Ракоскорпіони
Членистоногі кам'яновугільного періоду
Вимерлі тварини, описані 1959
Членистоногі пермського періоду